Ред Булл (футбольний клуб, Зальцбург)
 Ред Булл (хокейний клуб, Зальцбург)